Muurkrant, hoofdbetekenis

 Muurkrant (Tilburg)
 Muurkrant (Utrecht)
 Kleintje Muurkrant, 's-Hertogenbosch